En ornithologie, l'appellation Tangara montagnard peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae :
 Buthraupis montana, aussi appelée Tangara à dos bleu ;
 Anisognathus melanogenys, aussi appelée Tangara des Santa Marta.

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu